Тутагуал II (д/н — поч. VII ст.) — шостий напівлегендарний король Мену та Галвіделу, що панував наприкінці VI і на початку VII ст.

Син короля Руна. Його панування є найменвідомим серед ранніх королів Мену. Ймовірно воював з Північним Регедом, але обставини цього практично погано відомі. Започаткував традицію призначати спадкоємця трну правителем Мену. Спадкував трон син Анллах.

Примітки

Джерела 
 Peter Bartrum, A Welsh Classical Dictionary: People in History and Legend Up to about A.D. 1000, Aberystwyth, National Library of Wales, 1993, 649 p. (ISBN 978-0-907158-73-8),

Королі острова Мен
королі Галвіделу